Camouflage in de natuur (dieren en planten) en in een militaire betekenis
 Camouflage (band), een Duits synthpop trio
 Camouflage (Matthews), een studioalbum van Iain Matthews
 Camouflage (Stan Ridgway), muzieknummer uit 1986
 Camouflage (2014), een Amerikaanse dramafilm uit 2014